Соревнования по хоккею на траве на Панамериканских играх 1995 проходили с 2 по 25 марта 1995 года в городе Мар-дель-Плата (Аргентина) среди мужских и женских команд. В турнире приняло участие 7 мужских и 7 женских команд.

Победителем мужского турнира в 6-й раз в своей истории стала сборная Аргентины.

Победителем женского турнира в 3-й раз в своей истории стала сборная Аргентины.

Турнир также являлся квалификацией для соревнований по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 1996. Прямую квалификацию получали одна мужская и одна женская команда — в результате были квалифицированы мужская и женская сборные Аргентины.

Медалисты

Результаты игр

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в финал
 Проходят в плей-офф за 3-4 места

Плей-офф

За 3-4 места

За 1-2 места

Итоговая таблица

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в финал
 Проходят в плей-офф за 3-4 места

Плей-офф

За 3-4 места

За 1-2 места

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Медалисты Панамериканских игр по хоккею на траве на сайте HickokSports (копия на веб-архиве web.archive.org)
 Сводка результатов турниров по хоккею на траве на всех Играх | сайт РAHF
 Страница о мужском турнире на сайте todor66.com
 Страница о женском турнире на сайте todor66.com

1995
Хоккей на траве
1995 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Аргентине